Octavia Sperati — норвежская готик-метал-группа из Бергена. В 2005 г. группа выпустила дебютный альбом Winter Enclosure. Второй альбом Grace Submerged вышел в 2007 г. Оба альбома выпущены на лейбле Candlelight Records и сопровождались концертными турами по Великобритании.

Состав группы женский, кроме ударника. 20 июля 2008 года было заявлено, что группа «делает перерыв». 10 марта 2009 года вокалистка  присоединилась к голландской группе The Gathering.

Состав 
 Silje Wergeland — вокал, голос
 Bodil Myklebust — гитара
 Gyri S. Losnegaard — гитара
 Trine C. Johansen — бас-гитара
 Tone Midtgaard — синтезатор, электропианино
 Ivar Alver — ударные

Дискография 
 Guilty (демозапись) (2002)
 Winter Enclosure (2005)
 Grace Submerged (2007)

Примечания 

Готик-метал-группы Норвегии
Секстеты